Ferdinand Charles Flaman, dit Fernie Flaman, (né le  à Dysart, dans la province de la Saskatchewan au Canada, et mort le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a notamment évolué dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto au poste de défenseur.  Avec les Maple Leafs, il a remporté la coupe Stanley en 1951.

À la fin de sa carrière, il a entraîné plusieurs équipes dont les Reds de Providence et la Northeastern University.

Il a intégré le Temple de la renommée du hockey en 1990.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1942-1943||Regina Abbotts||S-SJHL||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|1943-1944||Boston Olympics||EAHL||32||12||7||19||31||12||2||6||8||14
|-
|1943-1944||Brooklyn Crescents||EAHL||11||5||9||14||12||-||-||-||-||-
|-
|1944-1945||Bruins de Boston||LNH||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|- 
|1944-1945||Boston Olympics||EAHL||46||16||27||43||75||10||3||5||8||13
|-
|1945-1946||Bruins de Boston||LNH||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|1945-1946||Boston Olympics||EAHL||45||11||23||34||80||12||2||7||9||11
|-
|1946-1947||Bruins de Boston||LNH||23||1||4||5||41||5||0||0||0||8
|- 
|1946-1947||Bears de Hershey||LAH||38||4||8||12||64||-||-||-||-||-
|-
|1947-1948||Bruins de Boston||LNH||56||4||6||10||69||5||0||0||0||12
|- 
|1948-1949||Bruins de Boston||LNH||60||4||12||16||62||5||0||1||1||8
|-
|1949-1950||Bruins de Boston||LNH||69||2||5||7||122||-||-||-||-||-
|- 
|1950-1951||Bruins de Boston||LNH||14||1||1||2||37||-||-||-||-||-
|-
|1950-1951||Maple Leafs de Toronto||LNH||39||2||6||8||64||9||1||0||1||8
|- 
|1950-1951||Hornets de Pittsburgh||LAH||11||1||6||7||24||-||-||-||-||-
|-
|1951-1952||Maple Leafs de Toronto||LNH||61||0||7||7||110||4||0||2||2||18
|- 
|1952-1953||Maple Leafs de Toronto||LNH||66||2||6||8||110||-||-||-||-||-
|-
|1953-1954||Maple Leafs de Toronto||LNH||62||0||8||8||84||2||0||0||0||0
|- 
|1954-1955||Bruins de Boston||LNH||70||4||14||18||150||4||1||0||1||2
|-
|1955-1956||Bruins de Boston||LNH||62||4||17||21||70||-||-||-||-||-
|- 
|1956-1957||Bruins de Boston||LNH||68||6||25||31||108||10||0||3||3||19
|-
|1957-1958||Bruins de Boston||LNH||66||0||15||15||71||12||2||2||4||10
|- 
|1958-1959||Bruins de Boston||LNH||70||0||21||21||101||7||0||0||0||8
|-
|1959-1960||Bruins de Boston||LNH||60||2||18||20||112||-||-||-||-||-
|- 
|1960-1961||Bruins de Boston||LNH||62||2||9||11||59||-||-||-||-||-
|-
|1961-1962||Reds de Providence||LAH||65||3||33||36||95||3||0||1||1||6
|- 
|1962-1963||Reds de Providence||LAH||68||4||17||21||65||6||0||2||2||0
|-
|1963-1964||Reds de Providence||LAH||22||1||5||6||21||3||0||1||1||4

|910||34||174||208||||63||4||8||12||93

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1927
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Reds de Providence
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey
Champion de la Coupe Stanley
Décès en juin 2012
Décès dans le comté de Norfolk (Massachusetts)
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 85 ans
Capitaine des Bruins de Boston